Luciano Nobili (calciatore)
Luciano Nobili (politico)